Öresund kan syfta på:

 Öresund – ett sund mellan Sverige och Danmark
 S/S Öresund 
 M/S Öresund
 Rederi AB Öresund, rederi i Malmö
 HMS Öresund (18) – en minutläggare
 Öresund - en kemisk fabrik i Köpenhamn, anlagd år 1859.
 Investment AB Öresund – ett svenskt investmentbolag
 TV4 Öresund – en TV-station
 Radio Öresund – en radiostation
 Öresundsvarvet – ett varv i Landskrona
 Öresunds GK – en golfklubb i Häljarp
 Öresunds marindistrikt – ett förband inom Försvarsmakten
 Øresund station – en station på linje M2 i Köpenhamns metro
 Øresund (Grönland) – en farled på Grönland

Se även
 Öresundsförbindelsen